Ни́колас Джей Кролл (; род. , Рай, Нью-Йорк, США) — американский актёр, сценарист и продюсер.

Биография 
Родился 5 июня 1978 года в городе Рай, Нью-Йорк, в семье консервативных евреев Джайлса и Линн Кроллов.

Его отец — бизнесмен, основавший компанию, которая специализируется на корпоративных расследованиях, оценке рисков, консультировании по безопасности и обеспечении безопасности, Kroll Inc.

У Кролла есть старший брат Джереми и две старших сестры Ванесса и Дана.

В 2001 году Кролл окончил Джорджтаунский университет.

Карьера 
В начале своей карьеры Кролл писал сценарии для «Шоу Чаппелла», выходившем в эфире телеканалов Comedy Central и MTV. В ноябре и декабре 2008 года он гастролировал с Азизом Ансари в рамках его комедийного тура «Glow in the Dark» по США. В 2011 году Comedy Central показал его специальный стендап «Thank You Very Cool». Он учился и регулярно выступал в стендап-театре Upright Citizens Brigade Theater в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, а также был одним из организаторов стендап-шоу «Welcome to Our Week» с писательницей Джесси Кляйн.

Он хорошо известен как исполнитель своих персонажей, таких как Бобби Боттлсервис, который был показан в ряде онлайн-видео для веб-сайта Funny or Die, включая Ed Hardy Boyz и запись для прослушивания для шоу MTV Jersey Shore. Среди других персонажей — Реф Джефф и Фабрис Фабрис, а также Гил Фейзон из шоу «The Oh, Hello Show», которого он создал вместе с партнером по сценарию Джоном Мулани. Его характерная работа занимает видное место в Kroll Show, скетч-шоу на Comedy Central. Кролл был удостоен награды «Звезда прорыва года» на фестивале комедии «Just For Laughs 2013», проходившего в Монреале.

Кролл гастролировал по США вместе с Джоном Мулани в шоу под названием «Oh, Hello», оба в роли Гила Фэйзона и Джорджа Сент-Гигланда соответственно. Премьера шоу состоялась на Бродвее 23 сентября 2016 года и в течение шести месяцев имела положительные отзывы. Спектакль на Бродвее был снят и выпущен на Netflix в 2017 году.

Работа на телевидении 
Первый значительный успех в карьере Кролла пришел, когда он снялся в ситкоме ABC «Пещерные люди», основанном на персонажах телерекламы страховой компании GEICO. Хотя шоу было закрыто после семи эпизодов, он назвал свою роль «самым важным опытом в моей профессиональной карьере».
Он участвовал в программе VH1 Best Week Ever, а также в качестве гостя в сериалах «Парки и зоны отдыха», «Однокурсники», «Несгибаемая Кимми Шмидт». Он появлялся в многочисленных сериалах Comedy Central, таких как «Рино 911!», «John Oliver’s New York Stand Up Show» и «The Benson Interruption».

У Кролла была главная роль Родни Раксина в комедийном сериале FXX «Лига», который транслировался с 29 октября 2009 г. по 9 декабря 2015 г. Одновременно он создал и снялся в своем собственном сериале скетчей Comedy Central «Шоу Ника Кролла», который транслировался с 16 января 2013 г. по 24 марта 2015 г. У Кролла была второстепенная роль в сериале «ДЭЦкая больница», транслировавшемся на канале «Adult Swim». Участвовал в озвучке таких персонажей, как офисный планктон Стю в мультсериале HBO «Жизнь и приключения Тима», а также Эндрю Легустамбос, манерный бисексуальный учитель драмы в комедийном мультсериале Fox «Садись, двойка!».

В 2017 году Кролл стал соавтором, сценаристом и актером озвучки большинства персонажей в анимационном телешоу «Большой рот» на Netflix. Шоу показывает опыт группы семиклассников в муках полового созревания. Два главных героя основаны и названы в честь Кролла и его лучшего друга детства Эндрю Голдберга.

Съёмки в фильмах 
Кролл снялся в фильме «Старая добрая оргия» и сыграл второстепенные роли в комедийных фильмах, таких как «Пой», «Ужин с придурками», «Безумное свидание», «Побег из Вегаса», «Приключения Пауэра» и «Люблю тебя, чувак».

В 2016 году первой злодейской ролью Кролла стала роль озвучки Клизмы в мультфильме для взрослых «Полный расколбас». В 2017 году Кроллу вновь досталась роль озвучки главного антагониста — профессора Пупипантса в супергеройском мультфильме студии DreamWorks Animation «Капитан Подштанник: Первый эпический фильм». В последние годы Кролл сыграл несколько некомедийных ролей, таких как роль Берни Коэна в исторической драме «Любить» и Рафи Эйтана в историческом триллере «Операция «Финал»».

Книга 
В 2005 году Кролл опубликовал книгу «Bar Mitzvah Disco», написанную в соавторстве с Джайлсом Шеллом и Роджером Беннеттом.

Личная жизнь 
В мае 2013 года Кролл начал встречаться с актрисой Эми Полер. Пара расстались в 2015 году.

Кролл состоит в отношениях с художницей-пейзажистом Лили Квонг с конца 2018 года. В ноябре 2020 года пора поженилась. 21 января 2021 года у супругов родился сын.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт актёра

Выпускники Дневной школы Райской страны